Bisley steht für:

Personen:
 Simon Bisley (* 1962), britischer Comickünstler
 Steve Bisley (* 1951), australischer Schauspieler
 George Bisley († 1591), englischer Priester, Märtyrer und Seliger
Sascha Bisley (* 1973), deutscher Filmemacher, Autor und Sozialarbeiter

Orte:
 Bisley (Gloucestershire), Ort in der britischen Grafschaft Gloucestershire
 Bisley (Surrey), Ort in der britischen Grafschaft Surrey